Прери́йный лесно́й певу́н () — вид птиц семейства древесницевых.

Описание 
Верх оперения оливково-зелёного цвета с чёрными полосами по бокам и с v-образными или полукруглыми чёрными полосками ниже глаз и по глазам. Хвостовые перья черноватые, а оперение низа жёлтого цвета.

Распространение 
Птицы распространены на востоке Северной Америки, мигрируя зимой в том числе во Флориду и Центральную Америку. Они населяют мангры, открытые лесистые области и сады.

Паразиты 
Гнездовой паразит буроголовый коровий трупиал откладывает свои яйца в гнездо этого вида.

Примечания

Литература 
 New World Warblers (New Mermaids) von Jon Curson, 1994 – ISBN 0713639326

Setophaga
Животные, описанные в 1809 году
Птицы Северной Америки